L'Escala kan syfta på följande platser:

Spanien 

 L'Escala (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 L'Escala (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar